Amerikai Egyesült Államok
Modesto (Illinois)
Modesto (Indiana)
Modesto (Kalifornia)